Maizières ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Maizières (Calvados) im Département Calvados
 Maizières (Haute-Marne) im Département Haute-Marne
 Maizières (Meurthe-et-Moselle) im Département Meurthe-et-Moselle
 Maizières (Pas-de-Calais) im Département Pas-de-Calais
 Maizières (Haute-Saône) im Département Haute-Saône

mit Namenszusatz:
 Maizières-la-Grande-Paroisse im Département Aube
 Maizières-lès-Brienne im Département Aube
 Maizières-lès-Metz im Département Moselle
 Maizières-lès-Vic im Département Moselle
 Maizières-sur-Amance im Département Haute-Marne

Siehe auch: 
 Maizière, deutsche Juristen- und Politikerfamilie de Maizière
 Mézières